Керкира — греческий топоним. Может означать:
 Керкира — остров в Ионическом море.
  — пролив Ионического моря.
 Керкира (город) — город.
 Керкира (дим) — община.
 Керкира (ном) — ном.

Другое 
 Керкира (мифология) — в древнегреческой мифологии нимфа, эпоним острова.